Boja purpura (roman), roman Alice Walker iz 1983.
 Boja purpura (film), ekranizacija Stevena Spielberga iz 1985.
 Boja purpura (mjuzikl), mjuzikl temeljen na romanu